

Посів

  Жустін Енен
  Світлана Кузнецова
  Єлена Янкович
  Ана Іванович

<ol start="5">
  Серена Вільямс
  Марія Шарапова
  Анна Чакветадзе
  Даніела Гантухова

Ігри

Фінал

Жовта група 
Standings are determined by: 1) Number of wins; 2) Number of matches; 3) In two-players-ties, head-to-head records; 4) In three-players-ties, percentage of sets won, or of games won; 5) Steering Committee decision.

1 Серена Вільямс залишила турнір після першого матчу.

Червона група 
Standings are determined by: 1) Number of wins; 2) Number of matches; 3) In two-players-ties, head-to-head records; 4) In three-players-ties, percentage of sets won, or of games won; 5) Steering Committee decision.

Примітки 

Чемпіонат Туру WTA